Feke (district), een district van de Turkse provincie Adana
Feke (stad), de hoofdplaats van het district